Cortes (plural de Corte) hace referencia a varios artículosː

Ciencia política
 Cortes Generales, nombre conjunto que reciben, según la Constitución española de 1978, las instituciones parlamentarias en España: el Congreso y el Senado.
 Cortes de Apelaciones

Instituciones históricas en España

Antiguo Régimen
 Cortes (Antiguo Régimen), Cortes medievales y del Antiguo Régimen, en los reinos cristianos peninsulares
 Cortes de Aragón (Antiguo Régimen) (no se volvieron a convocar desde los Decretos de Nueva Planta)
 Cortes de Castilla (con los Decretos de Nueva Planta se asimilaron a ellas las de la Corona de Aragón; las últimas del Antiguo Régimen fueron convocadas en 1789)
 Cortes Catalanas (no se volvieron a convocar desde los Decretos de Nueva Planta)
 Cortes de León (las primeras, de 1188; desde el  se convocaron conjuntamente con las de Castilla)
 Cortes de Navarra (las últimas, convocadas en 1828-1829)
 Cortes Portuguesas
 Cortes del Reino de Valencia (no se volvieron a convocar desde los Decretos de Nueva Planta)

Historia contemporánea

 Asamblea de Bayona, Junta Nacional de Bayona o Diputación General de Bayona (1808).
 Cortes de Cádiz (1810-1814).
 Cortes del Trienio (1820-1823, Trienio Libera]).
 Cortes del Sexenio Democrático (1868-1874, Sexenio Democrático).
 Cortes de la Segunda República (desde 1931 hasta 1977).
 Cortes franquistas (1942-1977, Dictadura de Francisco Franco y Transición Española)
 Cortes Generales, vigentes desde la Constitución española de 1978.

En Portugal
Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Portuguesa, Cortes constituyentes de 1820 o Cortes vintistas.

Arquitectura
 Salón de Cortes

Parlamentos regionales actuales

 Cortes de Aragón
 Cortes de Castilla y León
 Cortes de Castilla-La Mancha
 Cortes Valencianas

Topónimos

En Brasil 
 Cortês, municipio de Pernambuco.

En España
 Las Cortes, localidad del municipio de Ames, en la provincia de La Coruña.
 Las Cortes, localidad del municipio de Láncara, en la provincia de Lugo.
 Las Cortes, localidad del municipio de Paradela, en la provincia de Lugo.
 Las Cortes, localidad del municipio de Ribas de Sil, en la provincia de Lugo.
 Las Cortes, localidad del municipio de Leiro, en la provincia de Orense.
 Las Cortes, localidad del municipio de San Juan del Río, en la provincia de Orense.
 Plaza de las Cortes, en Madrid, delante del Congreso de los Diputados.
 Cortes, municipio de la provincia de Navarra.
 Cortes, localidad del municipio de Benahavís, en la provincia de Málaga.
 Cortes, localidad del municipio de Bergondo, en la provincia de La Coruña.
 Cortes, localidad del municipio de Burgos, en la provincia de Burgos.
 Cortes, localidad del municipio de Cornellá del Terri, en la provincia de Gerona.
 Cortes, localidad del municipio de Cortes y Graena, en la provincia de Granada.
 Cortes, localidad del municipio de Estepona, en la provincia de Málaga.
 Cortes, localidad del municipio de La Estrada, en la provincia de Pontevedra.
 Cortes, localidad del municipio de Folgoso de Caurel, en la provincia de Lugo.
 Cortes, localidad del municipio de Porriño, en la provincia de Pontevedra.
 Cortes, localidad del municipio de Puentes de García Rodríguez, en la provincia de La Coruña.
 Cortes, localidad del municipio de Quirós, en la provincia de Asturias.
 Cortes, localidad del municipio de Rianjo, en la provincia de La Coruña.
 Cortes, localidad del municipio de Salas, en la provincia de Asturias.
 Las Cortes, localidad del municipio de Abanto y Ciérvana, en la provincia de Vizcaya.
 Las Cortes, localidad del municipio de la Escala, en la provincia de Gerona.
 Las Cortes, despoblado del municipio de Grado provincia de Asturias.
 Las Cortes, localidad del municipio de Morcín, en la provincia de Asturias.
 Las Cortes, localidad del municipio de Viladrau, en la provincia de Gerona.
 Cortes de Aragón, municipio de la provincia de Teruel.
 Cortes de Arenoso, municipio de la provincia de Castellón.
 Cortes de Baza, municipio de la provincia de Granada.
 Cortes de la Frontera, municipio de la provincia de Málaga.
 Cortes de Pallás, municipio de la provincia de Valencia.
 Cortes de Tajuña, localidad del municipio de Alcolea del Pinar, en la provincia de Guadalajara.
 Cortes y Graena, municipio de la provincia de Granada.
 Campo das Cortes, localidad del municipio de Muros, en la provincia de La Coruña.
 Fresnedo de Cortes, localidad del municipio de Quirós, en la provincia de Asturias.
 Poblado Cortes-La Muela, localidad del municipio de Cortes de Pallás, en la provincia de Valencia.
 Río de Cortes, localidad del municipio de Narón, en la provincia de La Coruña.

En Portugal
 Cortes, freguesia del municipio de Leiría, en el distrito de Leiría.
 Cortes, freguesia del municipio de Monção, en el distrito de Viana do Castelo.
 Cortes do Meio, freguesia del municipio de Covilhã, en el distrito de Castelo Branco.

Títulos
Marquesado de Cortes de Graena